San Benito es una de las parroquias que conforman el municipio Cabimas del estado Zulia, Venezuela. Para el 2012 tiene una población aproximada de 22 604 habitantes según el INE. Recibe su nombre en honor a San Benito de Palermo santo de gran devoción en Cabimas.

Ubicación 

Limita al norte con la parroquia Germán Ríos Linares (carretera H con la 51
) y el municipio Santa Rita (Río Mene), al oeste con las parroquias Germán Ríos Linares y parroquia Carmen Herrera (carretera Lara - Zulia y av Intercomunal), al sur con las parroquias Rómulo Betancourt y Arístides Calvani (carretera J, carretera Lara - Zulia, vía a Curazaíto y carretera Williams) y al este con la parroquia Arístides Calvani (carretera Williams).

Parroquia San Benito (Mapa Completo)

Historia 

En mapas antiguos de antes de 1920 como el que se encuentra en el centro histórico de Cabimas, se observa la presencia de la vía de los españoles (más o menos la carretera H) y algunas ciénegas en lo que hoy es la parroquia San Benito.

Con la explotación petrolera la compañía Venezuelan Oil Concessions (V.O.C) realiza el trazado de las carreteras principales H, J, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 51, 52, 53 como vías de acceso a los pozos del campo la Rosa.

 1936 Comienza la construcción de la carretera Lara - Zulia
 Años 1950 Construcción de la carretera Williams por la contratista Williams Brothers.
 1957 durante su visita a Cabimas el general Marcos Pérez Jiménez inaugura el tanque del INOS como fuente de agua para las comunidades.
 1958 La intercomunal y la H sirven como eje fundacional de varias comunidades, fundación del Barrio 23 de Enero.
 1968 Las comunidades son Unión, 1.º de mayo, 23 de enero y 26 de julio.
 1980 Inauguración del cementerio municipal llamado entonces de "Los Laureles", no existían los sectores Bella Vista y Federación.
 1988 Un mapa de la cantv muestra los sectores Bella Vista, Federación y San José.
 1995 Con la modificación del territorio del municipio Cabimas, se crea la parroquia San Benito tomando territorio de la parroquia Germán Ríos Linares.
 2000 Inauguración de la Urb. San Benito, las primeras "Casitas" realizadas por el recién gobierno de Hugo Chávez.
 2007 Inauguración del distribuidor San Benito en H7.
 2010 se entregan las primeras casas en Villa Feliz.

Sectores 

Algunos de los sectores que conforman la parroquia San Benito son:

 Barrio Campo Elías
 Barrio Unión
 Barrio 23 de Enero
 Barrio 1.º de Mayo (Cabimas)|Barrio 1.º de Mayo
 Barrio 26 de Julio
 Bella Vista
 Santa Rosa
 1.º de Enero
 Urbanización San Benito
 Valle Encantado
 El Milagro
 Barrio H5
 Santa Rosa II
 Barrio Federación II
 Barrio San José I
 Villa Feliz
 H7

Parroquia San Benito (Detalle parte urbana).

Caseríos área Rural 

 La Candelaria. Carretera Lara - Zulia
 Kilómetro 22. Carretera Williams

Zona Residencial 

Parte de la Parroquia San Benito se encuentra dentro de la ciudad de Cabimas y a ella pertenecen todos los sectores antes citados. Más de la mitad del territorio es rural. Recientemente se construyó el distribuidor San Benito el cual le ha dado una nueva entrada a Cabimas como parte de los proyectos de ampliación de las carreteras Lara - Zulia y H.

Vialidad y Transporte 

La vialidad no es muy buena ni en la zona urbana ni en la rural, cabe destacar la ampliación de la Lara - Zulia y la H que debe facilitar el tránsito, la carretera J a pesar de ser una vía principal está deteriorada y la rompen con frecuencia, otras vías importantes son las avenidas 31, 32, 33 y 34.
Por la parroquia pasan los carros de H y Cabillas (carretera H), Nueva Cabimas (carretera J), Nueva Rosa (carretera J) y Concordia (la calle que prolonga la calle Cumaná).

Salud 

Dentro de la parroquia se encuentra el ambulatorio 26 de julio en la Av 32.

Educación 

 Quinta de Postgrado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB). Av Intercomunal.
 Escuela Nacional Cabimas. Inaugurada en 1958. Carretera H al lado del tanque del INOS.
 Colegio Privado San Vitaliano. Av 31.
 Colegio Víctor Lino Gómez. Av 33
 Escuela Básica Andrés Eloy Blanco. Carretera J.
 Preescolar Santo Domingo Savio. Urb. San Benito.
 Escuela Concentrada Federación. Sector Federación II.
 Kinder Bolivariano Bella Vista. Av. 42
 Unidad Educativa San Patricio. Av. 42
 Colegio Federación Venezolana de Maestros (F.V.M.)

Economía 

Al contar con una zona rural el triángulo entre el río Mene y las carreteras Williams y Lara - Zulia, la parroquia San Benito es lugar de producción agropecuaria.
La insdustria petrolera se encuentra presente en varios pozos del campo la Rosa, además del patio de tanques H7.
La zona también cuenta con varios locales comerciales como ventas de repuestos, restaurantes, panaderías, ferreterías, ventas de agua.

Sitios de Referencia 

 Tanque INOS. Carretera H
 Cementerio Municipal de Cabimas. Carretera H frente a sector Los Laureles
 Patio de Tanques H7.
 Hotel Di Maio. Carretera J con av Intercomunal

Referencias 
 Carlos Medina. Magda de Camargo. 1995. Aproximación a la Historia de Cabimas. Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia.
 Humberto Ochoa Urdaneta. Memoria Geográfica de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo.
 Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero. Atlas del Estado Zulia.
 https://web.archive.org/web/20121107023045/http://www.ine.gov.ve/seccion/menuprincipal.asp?nedo=24&Entid=230000&seccion=1&nvalor=1_1

San Benito